Прошлогодний чемпион — Новак Джокович — защитил свой титул, обыграв в финале швейцарца Роджера Федерера со счётом 7-6(1), 6(10)-7, 6-4, 6-3.

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал 9 представителей Топ-10. В последний момент с турнира снялся из-за травмы локтя седьмая ракетка мира Давид Феррер. Главными фаворитами были действующий чемпион соревнований и лидер мирового рейтинга Новак Джокович и семикратный победитель турнира и вторая ракетка мира Роджер Федерер. Кроме того, в турнире приняли участие чемпион 2013 года Энди Маррей и победитель 2008 и 2010 годов Рафаэль Надаль. Специальное приглашение на турнир получил также чемпион 2002 года Ллейтон Хьюитт, но воспользоваться им в полной мере он не смог, проиграв в первом раунде Яркко Ниеминену. Первым из большой четвёрки турнир покинул Рафаэль Надаль. Десятый номер посева проиграл уже во втором раунде попавшему на турнир через квалификацию Дастину Брауну. Маррей завершил соревнования на стадии полуфинала, где уступил Роджеру Федереру. В другом полуфинальном поединке Новак Джокович одолел француза Ришара Гаске (№ 21 посева). Француз во второй раз в карьере смог добраться до полуфинала Уимблдона (впервые — в 2007 году).

Главные фавориты Джокович и Федерер разыграли титул в финале второй год подряд. Их встреча продолжалась четыре сета, по итогам которых лидер мировой классификации Джокович смог защитить свой прошлогодний титул и в третий раз в карьере победить на Уимблдоне (первая победа была одержана в 2011 году).

В основной сетке турнира приняли участие два представителя России: Теймураз Габашвили и Михаил Южный. Оба теннисиста не смогли преодолеть первый раунд.

Посев 

  'Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (финал)  Энди Маррей (полуфинал)  Станислас Вавринка (четвертьфинал)  Кэй Нисикори (второй раунд, отказ)  Томаш Бердых (четвёртый раунд)  Милош Раонич (третий раунд)  Давид Феррер (Отказ)  Марин Чилич (четвертьфинал)  Рафаэль Надаль (второй раунд)  Григор Димитров (третий раунд)  Жиль Симон (четвертьфинал)  Жо-Вильфрид Тсонга (третий раунд)  Кевин Андерсон (четвёртый раунд)  Фелисиано Лопес (второй раунд)  Давид Гоффен (четвёртый раунд)<li> Джон Изнер (третий раунд)
<li> Гаэль Монфис (третий раунд)
<li> Томми Робредо (первый раунд)
<li> Роберто Баутиста Агут (четвёртый раунд)
<li> Ришар Гаске (полуфинал)
<li> Виктор Троицки (четвёртый раунд)
<li> Иво Карлович (четвёртый раунд)
<li> Леонардо Майер (третий раунд)
<li> Андреас Сеппи (третий раунд)
<li> Ник Кирьос (четвёртый раунд)
<li> Бернард Томич (третий раунд)
<li> Пабло Куэвас (первый раунд)
<li> Гильермо Гарсия-Лопес (первый раунд)
<li> Фабио Фоньини (второй раунд)
<li> Джек Сок (первый раунд)
<li> Доминик Тим (второй раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Венсан Мийо (первый раунд)  Алехандро Фалья (первый раунд)  Элиас Имер (первый раунд)  Хироки Мория (первый раунд)  Люк Сэвилл (первый раунд)  Игорь Сейслинг (первый раунд)  Пьер-Юг Эрбер (второй раунд)  Юити Сугита (первый раунд)<li>  Николоз Басилашвили (третий раунд)
<li>  Джон-Патрик Смит (первый раунд)
<li>  Михаэль Беррер (первый раунд)
<li>  Дастин Браун (третий раунд)
<li>  Александр Недовесов (первый раунд)
<li>  Орасио Себальос (первый раунд)
<li>  Джон Миллмэн (второй раунд)
<li>  Кенни де Схеппер (второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Лиам Броуди (второй раунд)  Мэттью Эбден (второй раунд)  Кайл Эдмунд (первый раунд)  Ллейтон Хьюитт (первый раунд)''

<li> Бридан Кляйн (первый раунд)
<li> Денис Кудла (четвёртый раунд)
<li> Николя Маю (второй раунд)
<li> Джеймс Уорд (третий раунд)

Основной турнир

Используемые сокращения 
 Q (, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
 WC (, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
 LL (, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
 R (, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
 W/O (, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
 SE () — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
 PR (, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
 ALT () — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
 S (, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
 D () — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Взрослые